Det finns flera personer namnet Einar Karlsson kan syfta på:
Einar Karlsson (1908–1980), svensk brottare
Einar Karlsson (1909–1967), svensk fotbollsspelare i Gårda BK
Einar Karlsson (1910–1980), svensk båtbyggare i Kungsviken
Einar Karlsson (Rönnskär) (1928–2001), svensk fotbollsspelare i bland annat IFK Norrköping

Se även 
 Einar Carlsson